Эрикназ () — село в Кедабекском районе на западе Азербайджана. Входит в состав Поладлинского сельского муниципалитета.

По состоянию на 2009 года население составляло 311 человек.

Населения в основном занято в сельском хозяйстве и животноводстве.

Известные уроженцы  
 Кулиев, Мехти Надир оглы (1923—1976) — Герой Советского Союза.

Ссылки 
 Eriknaz
 Heriknaz

Населённые пункты Кедабекского района